Schistochilaceae — семейство печёночных мхов порядка .

Роды 
По данным The Plant List, включает в себя 7 родов:

Примечания 

Печёночные мхи
Семейства растений